Єсава Олександра Василівна
 Єсава Анастасія Василівна